Futbolnyj klub Myr Hornostajivka (ukrajinsky: Футбольний клуб «Мир» Горностаївка) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve vesnici Hornostajivka.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Zatys s kapacitou 1 400 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu  

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1994